Aenesidemus ist der Name folgender Personen:

 Aenesidemus, lateinischer Name von Ainesidemos, griechischer Philosoph
 Aenesidemus (auch Aenesidemus-Schulze), anderer Name von Gottlob Ernst Schulze (1761–1833), deutscher Philosoph